Serqueux, commune française de la Haute-Marne
 Serqueux, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France